Leucopsacidae är en familj av svampdjur. Leucopsacidae ingår i ordningen Lyssacinosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leucopsacidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Leucopsacidae